O Campeonato Citadino de futebol de Bagé  é competição de futebol, realizada na cidade de Bagé, no Rio Grande do Sul. Seu maior vencedor é o Guarany, com 28 títulos. Outros clubes que também venceram foram o , 23 títulos, e o Ferroviário, com 1 título.

Campeões 

Campeonatos citadinos de futebol do Rio Grande do Sul